Кол, уменьшительное — ко́лышек:
 Кол — палка, заточенная с одного конца. Может быть орудием труда, оружием (см. Копьё) или орудием пытки и смертной казни (см. напр. посажение на кол).
 Кол — корень слова, обозначающий «круг», например: колесо, колобок, кольцо, колбаса и тому подобное (см. коло).
 Кол — просторечное название оценки в один балл.


Русские шашки 
 Кол — дебют.
 Коловая шашка — деталь позиции.

Реки 
 Кол — река в Канаде.
 Кол — река на острове Тасмания (Австралия).

Прочее 
 Кол — округ в штате Оклахома (США).
 Кол — язык, на котором говорят на острове Новая Британия.
 Кол, Хэйли Мари (1982—2008) — канадская фотомодель.

См. также 
 Коль
 Колл
 Коул